Adrien Rene Moerman (Fontenay-aux-Roses), ) é um basquetebolista profissional francês que atualmente defende o Anadolu Efes na Basketbol Süper Ligi (BSL) e EuroLiga. Desde 2014 o atleta defende a seleção principal da França.

Estatísticas 

Naturais de Fontenay-aux-Roses
Basquetebolistas da França
Basquetebolistas do JSF Nanterre
Basquetebolistas do Orléans Loiret Basket
Basquetebolistas do SLUC Nancy
Basquetebolistas do Club Basket Bilbao Berri
Basquetebolistas do CSP Limoges
Basquetebolistas do Banvit BK
Basquetebolistas do Darüşşafaka SK
Basquetebolistas do FC Barcelona (basquete)